Termin  ima više značenja.

 L-dopahromna izomeraza, enzim
 Kanefield aerodrom, IATA kod